Claudin peut désigner :

Personnage légendaire 
 Claudin, personnage de la légende arthurienne.

Nom de famille 

 Anatole Claudin (1833-1909), libraire français ;
 Fernando Claudín (1915-1990), homme politique espagnol ;
 Gustave Claudin (1819-1896), journaliste et romancier français ;
 Louis Charles Ambroise Regnard-Claudin (1748-1828), homme politique français ;
 Pierre-Roger Claudin (1877-1936), illustrateur et peintre français.

Voir aussi